Sion — comuna e cidade da Suíça situada no cantão de Valais
 Football Club Sion  — equipe de futebol situada na cidade
 Sion (Belo Horizonte) — bairro da cidade brasileira de Belo Horizonte

Desambiguações de topônimos